Желе́зов — русская фамилия.

Носители фамилии 
 Железов, Иван Порфирьевич (1924–1989) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Железов, Фома Фомич (1909–1986) — советский инженер, сотрудник МВД СССР.